Det finns flera personer med detta namn:

Claes Sparre (1673–1733), överamiral, upphöjd till greve 1719
Clas Sparre (1898–1948), svensk-finländsk flygare och militär